Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2017 war ein Tennisturnier für Frauen in Rabat.
Das Sandplatzturnier der International-Kategorie war Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 1. bis 6. Mai 2017 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Elina Switolina, im Doppel die Paarung Tímea Babos und Kristina Mladenovic.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. April bis 1. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Rabat